— японская ролевая игра, разработанная компанией Square и выпущенная в 1999 году как восьмая номерная часть серии Final Fantasy. Сюжет игры линеен, как и в остальных частях серии. Главного героя зовут Скволл Леонхарт, он является студентом вымышленной военной академии сад Баламб. Скволл оказывается втянут в противостояние с Ультимецией — колдуньей из далёкого будущего. События игры описывают борьбу шести главных героев с Ультимецией и её воплощениями в их времени.

Ниже представлены все игровые, а также основные неигровые персонажи Final Fantasy VIII.

Идея и создание

Параметры персонажей 
Для каждого игрового персонажа указаны следующие параметры:
 Имя персонажа в русском и японском вариантах.
 Возраст персонажа в годах (на момент его первого появления). Если возраст неизвестен, это помечается отдельно.
 Пол персонажа. Если пол невозможно определить, это помечается отдельно.
 Рост персонажа в сантиметрах. Если рост неизвестен, это помечается отдельно.
 Оружие, которое персонаж использует в сражении.

Для каждого неигрового персонажа указаны следующие параметры:
 Имя персонажа в русском и японском вариантах.
 Возраст персонажа в годах (на момент его первого появления). Если возраст неизвестен, это помечается отдельно.
 Пол персонажа. Если пол невозможно определить, это помечается отдельно.

Основные игровые персонажи

Примечания 

Списки персонажей Final Fantasy